Кампо Верде има више значења:

 Кампо Верде (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампо Верде (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кампо Верде (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампо Верде (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кампо Верде (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Верде (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Верде (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Верде (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику